Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Japon

URSS

Note